Erebia subeuryaloides är en fjärilsart som beskrevs av Krulikovski 1909. Erebia subeuryaloides ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
subeuryaloides